Macrobrachium carcinus — crustáceo de água doce, também chamado de lagostim
Metanephrops rubellus — crustáceo de água salgada, também chamado de lagostim
Pitú — marca de um aguardente de cana-de-açúcar (cachaça)
Dulzaina — instrumento de sopro tradicional espanhol

Desambiguação